No Name City („Namenlose Stadt“) steht für:

 No Name City (Poing), Western-Park in Poing bei München, Bayern
 No Name City (Wöllersdorf), Western-Erlebnispark in Wöllersdorf, Österreich
 No Name City (Film), österreichischer Dokumentarfilm über den Erlebnispark in Wöllersdorf (2006)
 No Name City, Stadt im Musicalfilm Westwärts zieht der Wind (1969)